St. Petersburg Ladies Trophy 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu St. Petersburg Ladies Trophy rozgrywany w dniach 15–21 marca 2021 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Rosji